Руското военно гробище в Пловдив е част от Централен траурен парк в Пловдив.

В гробището са погребани съветски бойци, загинали по време на Втората световна война, в него са останките на 44 руски военни.

В централния гробищен парк са погребани също руски воини, загинали за Освобождението на България.

Други руски офицери и унтерофицери, загинали при ос­вобождението на Пловдив в Руско-турската освободител­на война, са погребани в дворовете на храмовете „Успение Богородично“ и „Св. Иван Рилски“ в града.

Източници 

Пловдив
Пловдив
Военни гробища от Втората световна война
Пловдив
Военни паметници в Пловдив
Централен траурен парк (Пловдив)